Eusebi Jerònim Sofroni, (Hieronimus o Eusebius Hieronimus Sofronius. Ἱερώνυμος. (Stridon vers 331 /345 - Betlem 30 de setembre 
 Francesc Jeroni Benet Franc (segle XVII), ardiaca de Santa Maria del Mar de Barcelona i president de la Generalitat de Catalunya.
 Gabriel Jeroni Perelló Coll (Pollença, 1962), fotògraf, naturista i geògraf mallorquí.
 Jeroni Albertí Picornell, polític mallorquí nascut a Banyalbufar el 26 d'octubre de 1927.
 Jeroni Alomar Poquet, prevere natural de Llubí (1894), vicari de Son Carrió i d'Esporles.
 Jeroni Estades i Llabrés (Sóller, 1862 - Madrid, 1932), financer i polític mallorquí.
 Jeroni Ferrer i Roca (segle XX), alcalde de Manresa.
 Jeroni Ferran Granell i Manresa (Barcelona, 1867 - 1931), arquitecte modernista.
 Jeroni Granell i Mundet (Barcelona, 1834 - 1889), mestre d'obres barceloní titulat el 1854, artesà i decorador.
 Jeroni Jacint Espinosa (Cocentaina, 1600 - València, 1667), pintor barroc valencià.
 Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1877 - 1951), arquitecte català.
 Jeroni Miquel Suñol i Pujol més conegut com a Jeroni Suñol (Barcelona, 1839 - Madrid, 1902) fou un escultor català.
 Jeroni de Moragas i Gallissà (Barcelona, 1901 - 1965), neuropsiquiatre.
 Jeroni Pou Magraner (Palma, ? - 1922), advocat i polític republicà mallorquí.
 Jeroni Pujades (1568 - 1635) historiador, cronista i advocat barceloní.
 Jeroni de Requesens i Roís de Liori (? - Barcelona, 1548), bisbe d'Elna, bisbe de Tortosa i President de la Generalitat.
 Jeroni Rosselló Ribera (Palma, 1827 - 1902), poeta, lul·lista i polític.
 Jeroni de Tamarit (? - Lleida, 1646) militar català.
 Jeroni Velasco i Corzo (Sabadell, 1971), instrumentista de clarinet, tible i compositor de sardanes.